Slow But Sure – documentario del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 Slow But Sure – film del 1907 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Slow But Sure – film del 1914 diretto da Ben F. Wilson
 Slow But Sure – film del 1934 diretto da Frank Moser e Paul Terry